Dans la mythologie grecque, ce nom est porté par :
 Persès le Titan, le père d'Hécate (ou parfois le suivant) ;
 Persès, fils d'Hélios, qui détrôna son frère Éétès ;
 Persès, fils de Persée.